Hennepin kan syfta på:

 Louis Hennepin (1626–1701), upptäcktsresande
 Hennepin, Illinois – ort i Putnam County i den amerikanska delstaten Illinois

Se även 
 Hennepin County – ett county i den amerikanska delstaten Minnesota